L'immeuble au 26 rue Victor-Basch est un immeuble de Bourg-en-Bresse dans l'Ain.

Protection 
Les façades et toitures sur cour font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Monuments historiques de l'Ain
 Monuments historiques de Bourg-en-Bresse

Liens externes 

Monument historique inscrit en 1947
Monument historique à Bourg-en-Bresse
Bourg Bresse Basch 26